Al-Fas(s)i, al-Fas(s)i, Alfas(s)i etc. () ist der Name folgender Personen:

 Abbas al-Fassi (* 1940), Ministerpräsident von Marokko
 Abu Zaid Abd al-Rahman Abu Muhammad Ibn Abd al-Qadir al-Fasi (1631–1685), marokkanischer Schriftgelehrter und Jurist
 Ahmad Ibn Idris al-Laraishi al-Yamlahi al-Alami al-Idrisi al-Hasani (1760–1837), marokkanischer Reformer und Anhänger des Sufismus
 Ahmad Zarruq al-Barnusi al-Fasi (1442–1493), marokkanischer Sheik
 Al-Hassan al-Wazzan al-Fasi, Geburtsname von Leo Africanus (um 1490–1550), marokkanischer Reisender und Geograph
 Ibn Al-Haj Al-Fasi (-737 AH/1336), islamischer Schriftgelehrter
 Isaak Alfasi (1013–1103), marokkanischer Gelehrter des Talmud
 Hatoon al-Fassi (* 1964), saudi-arabische Frauenrechtsforscherin und Menschenrechtsaktivistin
 Hind Al-Fassi (ca. 1957–2010), Ehefrau des saudi-arabischen Prinzen Turki Bin Abdul Aziz Al-Saud
 Malika al-Fassi (1920–2007), marokkanische Schriftstellerin
 Mohammed Al-Fassi (1952–2002), saudi-arabisch-marokkanischer Geschäftsmann
 Muhammad Allal al-Fassi (1910–1974), marokkanischer Politiker, Autor, Poet und Islamschüler
 Yusuf ibn Muhammad ibn Yusuf al-Fasi (1530/31–1604), marokkanischer Muslemgelehrter und Mystiker

Familienname
Arabischer Personenname